Муравин — фамилия.

Известные носители:
 Муравин, Геннадий Исаакович (род. 1936) — российский и советский инженер-гидротехник, организатор строительства комплексных дорожно-мостовых объектов в городе Москве.
 Муравин, Геннадий Львович (1931—2021) — советский переводчик эстонской и финской литературы.
 Муравин, Лев Давидович (1906—1974) — скульптор-монументалист, педагог, заслуженный деятель искусств УССР (1943).